Stíhací závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v neděli 14. února jako druhý mužský závod v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 12,5 km jeli závodníci pět okruhů po 2,5 km s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 13.15 hodin středoevropského času. Do stíhacího závodu nastoupilo 60 nejlepších biatlonistů z úvodního sprintu.

Obhájcem vítězství byl Francouz Émilien Jacquelin, který se stal čtvrtým mužem, který dokázal titul mistra světa ze stíhacího závodu obhájit. Vítězství pro něj představovalo druhý triumf v individuálním závodě v kariéře a druhou medaili z probíhajícího šampionátu. Druhý skončil Švéd Sebastian Samuelsson, který tak získal premiérovou medaili z mistrovství světa. Jako třetí dojel dojel lídr světového hodnocení Johannes Thingnes Bø, pro kterého to byla už 22. medaile ze světových šampionátu v kariéře. Nenavázal však na předchozí tří ročníky, kdy vždy dojel na druhém místě.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021